Николай Озолин
 Озолин, Николай Георгиевич (1906—2000) — советский легкоатлет, тренер и учёный в области спортивной педагогики.
 Озолин, Николай Николаевич старший (род. 1942) — священник Корсунской епархии Русской православной церкви, профессор Свято-Сергиевского богословского института.
 Озолин, Николай Николаевич младший — священнослужитель Русской православной церкви, настоятель Николаевского собора в Ницце.